The Gay Parade è il terzo album discografico in studio del gruppo musicale statunitense Of Montreal, pubblicato nel 1999.

Tracce

Collegamenti esterni